Сен-Міше́ль-де-Монте́нь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на південь від Парижа, 50 км на схід від Бордо, 65 км на південний захід від Періге.

Сен-Мішель-де-Монтень — батьківщина французького письменника й філософа Мішеля Монтеня, автора «Проб».

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 150 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 371,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Мішель-де-Монтень на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мішель-де-Монтень на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь